Grumpenbächle ist ein geographischer Name:

 Grumpenbächle (Schiltach), Hof im Stadtteil Lehengericht und Zinken im Stadtteil Schiltach von Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Grumpenbächle (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach in Ringschnait, Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Grumpenbächle (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig (zum Oberrhein) bei Grumpenbächle, Stadt Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg